Vestergaard ist ein vor allem in Dänemark verbreiteter Name. Er bedeutet so viel wie Westhof. Folgende Personen tragen unter anderem diesen Namen:

 Charles Vestergaard (1884–1956), dänischer Geher
 Henrik Vestergaard Nielsen (* 1972), dänischer Schauspieler und Bühnenautor
 Jacob Vestergaard (* 1961), färöischer Politiker
 Jakob Vestergaard (* 1975), dänischer Handballtrainer
 Jannik Vestergaard (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Mette Vestergaard (* 1975), dänische Handballspielerin
 Mikkel Vestergaard (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Niels Peter Vestergaard (1893–1956), dänischer Propst

Siehe auch:
 Westergård
 Westergaard